НХЛ у сезоні 2016—2017 — 100-й регулярний чемпіонат НХЛ (99-й ігровий). Стартував 12 жовтня 2016. Закінчилася регулярна першість 9 квітня 2017, опісля якої почалися матчі плей-оф на Кубок Стенлі. 11 червня 2017 в фінальному матчі Кубка Стенлі на арені Соммет-центр у Нашвіллі перемогу здобув Піттсбург Пінгвінс 2:0 в матчі, 4:2 в серії над Нашвілл Предаторс та вп'яте здобув Кубок Стенлі.

22 червня 2016, комісар ліги Гарі Бетмен оголосив про розширення НХЛ до 31-ї команди. Новим клубом стане команда з Лас-Вегасу Вегас Голден Найтс, яка стартує з сезону 2017—18.

Драфт НХЛ 

54-й драфт НХЛ. У 7-и раундах було обрано 211 хокеїстів. Першим номером драфту став Остон Метьюс, якого обрав клуб «Торонто Мейпл Ліфс».

Нова арена 
Едмонтон Ойлерз переїхав на новий стадіон Роджер Плейс.

Матч усіх зірок НХЛ 
62-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 29 січня 2017 року на «Стейплс-центрі» (Лос-Анджелес).

Зимова класика НХЛ 
2 січня на арені «Буш Стедіум» відбувся традиційний матч просто неба. Сент-Луїс Блюз переміг Чикаго Блекгокс 4:1.

Стадіонна серія складалась з чотирьох матчів.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 
Воротарі які провели понад 1800 хвилин ігрового часу на майданчику.

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
 Остон Метьюс, Торонто Мейпл Ліфс
 Метью Барзал, Нью-Йорк Айлендерс

Завершили кар'єру 
Список гравців, що завершили ігрову кар'єру в НХЛ.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт НХЛ «NHL.com»
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Сезон НХЛ на passionhockey.com 
 Сезон НХЛ на hockeydb.com 

Сезон НХЛ 2016—2017
2016 у США
2017 у США
2016 у канадському спорті
2017 у канадському спорті